Mortensenia Weber Bosse, 1926 : un genre d’algues rouges ;
Mortensenia Döderlein, 1906 : un genre d’oursins, synonyme d’Echinometra Gray, 1825.